Johan Cruijff, Nederlands voetballer en trainer
 Jordi Cruijff, Nederlands voetballer en coach, zoon van Johan Cruijff
 Jesjua Angoy i Cruijff, Spaans voetballer, kleinzoon van Johan Cruijff
 Martin Cruijff, Nederlands voetballer
 Estelle Cruijff, Nederlands actrice, presentatrice, ontwerpster en model
 Jan Lambertsz. Cruyf († 1426), wegens belediging terechtgestelde inwoner van Hoorn